Edgecombe kan som auktorsförkortning betyda:

 Gregory D. Edgecombe
 Walter Brian Edgecombe

Robotskapade auktorsförkortningar